La route départementale 268, ou RD 268, est située :
 dans le département de l’Allier, elle relie Chazeuil à Créchy.
 dans le département des Bouches-du-Rhône, elle relie Fos-sur-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, reprenant l'ancienne RN 268, déclassée en 2006.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes des Bouches-du-Rhône

268